Яньцзинь (Хэнань) (延津) — уезд городского округа Синьсян провинции Хэнань (КНР)
 Яньцзинь (Юньнань) (盐津) — уезд городского округа Чжаотун провинции Юньнань (КНР)